Tomas Pettersson (ur. 1947) – szwedzki kolarz szosowy i torowy
 Tomas Pettersson (ur. 1952) – szwedzki żużlowiec